

Рекле — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Рекле — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства